Финал Кубка России по футболу 2005 — 13-й финальный матч в истории розыгрышей Кубка России по футболу, который состоялся 29 мая 2005 года на московском стадионе «Локомотив». В финале встречались московский ЦСКА и подмосковные «Химки». ЦСКА одержал победу со счётом 1:0.

Матч транслировался на телеканале «НТВ-Плюс Футбол».

Путь к финалу

Перед матчем 
ЦСКА за 11 дней до этого в финале Кубка УЕФА в Лиссабоне обыграл «Спортинг» (3:1). После этого ЦСКА сыграл ещё два матча: 22 мая в рамках чемпионата России в «Лужниках» обыграл «Спартак» (3:1), а 25 мая там же в ответном полуфинале Кубка России — «Зенит» (2:0). «Химки» последний матч перед финалом Кубка России проводили дома на стадионе «Новатор» с «КАМАЗом» (2:2) 23 мая в рамках Первого дивизиона.

В составах команд перед матчем не было существенных потерь: в «Химках» игру пропускал лишь защитник Александр Смирнов, который на тот момент провёл только одну игру в сезоне, а «армейцы» могли рассчитывать на всех своих футболистов, кроме травмированного Дуду и дисквалифицрованного Элвера Рахимича. Газета «Спорт-Экспресс» предполагала, что ЦСКА начнёт встречу, по схеме 3-5-2. Химчане, по мнению редакции, собирались использовать расстановку 5-4-1. Фаворитом матча считалась московская команда, игравшая, в отличие от соперника, в высшем дивизионе и в мае 2005 года первой в истории среди российских клубов завоевавшая европейский трофей. Однако игроки «армейцев» Евгений Алдонин и Элвер Рахимич отмечали, что их оппонент способен навязать борьбу «красно-синим».

Ход матча 
Несмотря на разницу в классе, «Химки» активно начали встречу и уже к середине первого тайма имели несколько моментов для гола. Затем игра начала выравниваться, и до перерыва проходила уже под контролем ЦСКА. На второй тайм у «армейцев» не смог выйти Василий Березуцкий, который потянул мышцу, и на поле вместо него появился Милош Красич. Место Василия в обороне занял опорный полузащитник Дейвидас Шемберас. Во второй половине матча москвичи начали активнее действовать в атаке, и на 68-й минуте после розыгрыша штрафного удара Юрий Жирков переправил мяч в ворота противника. Этот гол так и остался единственным во встрече. На 86-й минуте гол забили футболисты «Химок», но он был отменён из-за нарушения правил, с чем не были согласны представители подмосковной команды.

Отчёт о матче

После матча 
После матча руководство «Химок» подало жалобу на судейство из-за инцидента на 86-й минуте, однако она принята не была. В целом, эксперты отмечали качественную игру «красно-чёрных», сумевших оказать достойное сопротивление более именитому сопернику (например, «Химки» превзошли ЦСКА по количеству ударов). Тем не менее, победа «армейцев» казалась предсказуемой, «будничной», а некоторые проблемы в игре объяснялись усталостью из-за напряженного графика. В составе победителей хорошо проявили себя защитники Сергей Игнашевич и Алексей Березуцкий, опорный полузащитник Евгений Алдонин, а также автор единственного в матче гола Юрий Жирков.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт РФПЛ
 

Финалы Кубка России по футболу
Футбол в России в 2005 году
Матчи ФК ЦСКА Москва
Матчи ФК «Химки»
Футбольные соревнования в Москве
События 29 мая
Май 2005 года
2005 год в Москве